South Side ou Southside peut désigner :

Musique 
 Southside, premier album du groupe écossais Texas sorti en 1989.

Toponymie

Aux États-Unis 
 South Side, nom donné à la partie sud de la ville de Chicago (Illinois, États-Unis) ;
 Southside, ville américaine située dans l'État de l'Alabama.

Au Royaume-Uni 
 South Side, un village du comté de Durham en Angleterre.